Andreas Schweiger (1953-2018), biathlète allemand ;
 Birgit Schweiger (née en 1970), peintre autrichienne :
 Emma Schweiger (née en 2002), actrice allemande ;
 Patrick Schweiger (né en 1990), skieur alpin autrichien ;
 Rolf Schweiger (né en 1945), avocat et homme politique suisse ;
 Til Schweiger (né en 1963), acteur, réalisateur, scénariste et producteur allemand.
 Valentin Schweiger (1900-1990), homme politique allemand ;

Voir aussi 
 August Friedrich Schweigger (1783-1821), médecin et naturaliste allemand.
 Schweiggers, une commune autrichienne en Basse-Autriche.

Homonymie de patronyme germanique